Catinella vagans är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1900.  Catinella vagans ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
vagans